Sunnansjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sunnansjöarna, sjö i Varbergs kommun, 
Sunnansjön, Medelpad, sjö i Timrå kommun,  (14,3 ha)
Sunnansjön, Ångermanland, sjö i Nordmalings kommun,  (1,59 km²)
Sunnansjön, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (1,62 km²)

Se även
Sunnansjö, tätort i Ludvika kommun, 
Sunnansjö, Nordmalings kommun, småort i Nordmalings kommun, 
Sunnansjö, Vilhelmina kommun, by utanför Dikanäs i Vilhelmina kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn